

Cinema 
 Crepuscolo di gloria (The Last Command) – film del 1928 diretto da Josef von Sternberg
 Alamo (The Last Command) – film del 1955 diretto da Frank Lloyd

Letteratura 
 L'ultimo ordine (The Last Command) – racconto di Arthur C. Clarke del 1963 contenuto nell'antologia Vento solare
 Guerre stellari: L'ultima missione (The Last Command) – romanzo di Timothy Zahn del 1994, appartenente alla Trilogia di Thrawn

Musica 
 The Last Command – album dei W.A.S.P. del 1985